Diese Liste nennt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 12. Wahlperiode (November 1986 – Mai 1987).

Abgeordnete

Literatur 
 Parlamentsdokumentation: Übersicht der Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft seit 1946.

 13